Сан Андрес Кабесера Нуева има више значења:

 Општина Сан Андрес Кабесера Нуева (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Кабесера Нуева (Сан Андрес Кабесера Нуева, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику